Васи́лий Борисе́нко:
 Борисенко, Василий Васильевич (1904—1984) — советский литературовед, критик и педагог.
 Борисенко, Василий Павлович (1923—1945) — Герой Советского Союза.